Yola bezeichnet:

 Yola (Nigeria), Stadt in Nigeria
 Yola (Sprache), englischer Dialekt
 Yola, eine Ethnie in Westafrika, siehe Diola
 Yola (Sängerin), eine britische R&B-Sängerin
 Yola, eine Gattung der Schwimmkäfer

Siehe auch:
 Yolla